Arnold Hendrik Koning ist der Name folgender Personen:

* Arnold Hendrik Koning (Maler, 1784) (1784–1850), niederländischer Notar und Amateurmaler
 Arnold Hendrik Koning (Politiker) (1839–1926), niederländischer Bürgermeister
 Arnold Hendrik Koning (Maler, 1860) (1860–1945), niederländischer Maler